«Даная» — картина Мабюза (1527)
 «Даная» — картина Тициана (1545—1546)
 «Даная» — картина Тинторетто (ок. 1570)
 «Даная» — картина Рембрандта (1636—1647)
 «Даная» — картина Климта (1907—1908)

Даная